Сезон Формулы-Рено 3.5 2005 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились две гонки (кроме Монте-Карло). Команды использовали шасси Dallara FR3.5 и двигатели Nissan V6. В гонках приняли участие 15 команд и 45 пилотов.

Календарь 

Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.

Положение в чемпионате

Пилоты 

Порядок начисления очков:

По одному очку присуждались за поул-позицию и быстрейший круг.

Формула-Рено 3.5
2005